Університе́т Карне́ґі — Ме́ллона (), до 1967 року Технологі́чний інститу́т Карне́ґі — вищий навчальний заклад в місті Піттсбург, штат Пенсільванія, США. Заснований Ендрю Карнеґі в 1900 році як Технічна школа Карнеґі. В 1967 році після злиття з Інститутом індустріальних досліджень Ендрю  Меллона реорганізований в Університет Карнеґі — Меллона.

До 1905 року будівлі школи зводились в полі на схід від Університету Піттсбурга. Перші студенти — діти піттсбурзьких робітників — розпочали навчання за дво- і трирічною програмою. В цей період ще велось будівництво навчальних корпусів.

В 1912 році школа була реорганізована в Технологічний інститут Карнеґі, в ньому навчались чотири роки і отримували ступінь бакалавра.

Див. також 
 Інститут індустріальних досліджень Меллона

Примітки 

Навчальні заклади, засновані 1912
Університети та коледжі Пенсільванії